Zhangjiawan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhangjiawan (socken i Kina, Guizhou), 
 Zhangjiawan (socken i Kina, Hebei), 

Robotskapade Kinaförgreningar